Сирин:
 Єфрем Сирин — християнський святий IV століття.
 Ісаак Сирин — один із великих учителів церкви VII століття, святий, отець католицької і православної церкви, єпископ Ніневії.